Goria ima više značenja:
 Goria, Asti
 Goria, Cuneo